Села:
 Золота Поляна — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Золота Поляна — Запорізька область, Пологівський район